Louis Crespel de Latouche est un homme politique français né le  à La Roche-Bernard (Morbihan) et décédé le  à Paris.

Biographie 
Avoué, il est député du Morbihan de 1848 à 1849, siégeant à droite avec les légitimistes.

Sources 
 

Député du Morbihan
Député de la Deuxième République française
Membre de l'Assemblée constituante de 1848
Naissance en mai 1808
Naissance à La Roche-Bernard
Décès en mai 1849
Décès à Paris
Personnalité légitimiste du XIXe siècle